Hippocampus může znamenat:
 koníček (rod) – Hippocampus, rod jehlovitých ryb
 hipokampus – součást velkého mozku
 Hippocampus (mytologie) – mořský koník v antické mytologii, oblíbený v antickém výtvarném umění